Paula Kelly puede referirse a:
 Paula Kelly (cantante) (1919–1992), cantante estadounidense de big bands.
 Paula Kelly (actriz) (1943-2020), actriz, bailarina y modelo estadounidense.